Justizvollzugsanstalt Frankfurt steht für:

 Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I, überwiegend Untersuchungshaft für männliche Gefangene
 Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III für weibliche Gefangene
 Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV, Freiheitsstrafen für männliche Gefangene
 Justizvollzugsanstalt Frankfurt (Oder), bis 2013

Siehe auch:
 Strafgefängnis Frankfurt-Preungesheim, ehemalige Haftanstalt